Маркиз де Берланга — испанский дворянский титул. Он был создан 10 апреля 1529 года королем Испании Карлосом I для Хуана Санчеса де Веласко и Товара, сеньора де Берланга и де Осма.

Хуан Санчес де Веласко был сыном Иньиго Фернандеса де Веласко и Мендосы (1462—1528), 2-го герцога де Фриаса и 4-го графа де Аро, и Марии де Товар и де Виверо, сеньоры де Берланга.

Название маркизата происходит от названия муниципалитета Берланга-де-Дуэро, провинция Сория, автономное сообщество Кастилия и Леон (Испания).

Маркизы де Берланга

История маркизов де Берланга 
 Хуан Санчес де Веласко и Товар (1500—1540), 1-й маркиз де Берланга. Второй сын Иньиго Фернандеса де Веласко и Мендосы (1462—1528), 2-го герцога де Фриаса и 4-го графа де Аро, и Марии де Товар и де Виверо, сеньоры де Берланга.
 Супруга — Хуана Энрикес де Рибера и Портокарреро, дочь Фернандо Энрикес де Риберы и Инес Портокарерро Карденас. Ему наследовал их сын:

 Иньиго Фернандес де Веласко и Энрикес (1520—1585), 2-й маркиз де Берланга, 4-й герцог де Фриас.
 Супруга — Анна Анхела де Гусман и Арагон, дочь Хуана Алонсо де Гусмана, 6-го герцога де Медина-Сидония, и Анны де Арагон и Гурреа. Ему наследовал его сын:

 Педро Санчес де Товар и Веласко, 3-й маркиз де Берланга. Бездетен, ему наследовал его младший брат:

  (1550 — 15 марта 1613), 4-й маркиз де Берланга, 5-й герцог де Фриас, 7-й граф де Аро.
 Супруга — Мария Тельес-Хирон (1553—1608).
 Супруга — Хуана Фернандес де Кордова и Энрикес, дочь Луиса Раймундо Фернандеса де Кордовы и Арагона, 4-го герцога де Сегорбе, и Анны Энрикес де Мендосы, графини де Прадес. Ему наследовал его старший сын от второго брака:

 Хуан Фернандес де Веласко и Фернандес де Кордова (1598—1611), 5-й маркиз де Берланга. Ему наследовал его младший брат:

  (1610 — 31 марта 1652), 6-й маркиз де Берланга, 6-й герцог де Фриас, 8-й граф де Аро.
 Супруга — Изабель Мария де Гусман (1607—1640), 5-я маркиза де Тораль, дочь Габриэля Нуньеса де Гусмана, 1-го маркиза де Тораль, и Франсиски де Гусман.
 Супруга — Мария Энрикес Сармьенто де Мендоса. Ему наследовал его сын:

 Франсиско Бальтасар де Веласко и Товар (1640—1690), 7-й маркиз де Берланга.
 Супруга — Мария Каталина де Карвахаль, 4-я маркиза де Ходар, дочь Мигеля де Карвахаля, 3-го маркиза де Ходар, и Изабель де Мендосы, 6-й графини де Кастро. Ему наследовал их старший сын:

 Хосе Мануэль Фернандес де Веласко и Товар (1665 — 9 января 1713), 8-й маркиз де Берланга, 8-й герцог де Фриас, 5-й маркиз де Ходар и 10-й граф де Аро.
 Супруга — Анхела де Бенавидес и Понсе де Леон, дочь Луиса де Москосо Осорио Месия де Гусмана Мендосы и Рохаса, 8-го графа де Альтамира, и Марии де Бенавидес Понсе де Леон.
 Супруга — Анна Мария Тельес-Хирон и Бенавидес, дочь Гаспара Тельес-Хирона и Сандоваля, 5-го герцога де Осуна, и Анны Антонии де Бенавидес Понсе де Леон. Ему наследовал его сын от первого брака:

 Бернардино Фернандес де Веласко и Бенавидес (1685—1727), 9-й маркиз де Берланга, 9-й герцог де Фриас, 6-й маркиз де Ходар, 11-й граф де Аро.
 Супруга — Мария Петронилла де Толедо (брак бездетный). Ему наследовала дочь 7-го герцога де Фриас и внучка 6-го маркиза де Берланга:

 Мария дель Пилар Фернандес де Веласко и Бенавидес (1678 — 30 ноября 1734), 10-я маркиза де Берланга.
 Супруг — Франсиско Мария Тельес-Хирон (1678—1716), 6-й герцог де Осуна. Ей наследовал их дочь:

 Мария Лусия Тельес-Хирон и Фернандес де Веласко Товар и Гусман (13 декабря 1698 — 8 января 1759), 11-я маркиза де Берланга, 8-я маркиза де Фромиста, 6-я маркиза де Карасена, дочь 6-го герцога де Осуна.
 Супруг — Франсиско Хавьер Пачеко Тельес-Хирон (1704—1750), 6-й герцог де Уседа, 6-й маркиз де Бельмонте, 3-й маркиз де Менас-Альбас и 5-й граф де ла Пуэбла-де-Монтальбан. Ей наследовал их сын:

 Андрес Мануэль Пачеко Тельес-Хирон и Фернандес де Веласко (8 ноября 1728 — 10 июля 1789), 12-й маркиз де Берланга, 7-й герцог де Уседа, 7-й маркиз де Бельмонте, 4-й маркиз де Менас-Альбас, 6-й граф де ла Пуэбла-де-Монтальбан, 9-й маркиз де Фромиста, 7-й маркиз де Карасена.
 Супруга — Мария де ла Портерия Фернандес де Веласко, 9-я графиня де Пеньяранда-де-Бракамонте, 6-я виконтесса де Саукильо, дочь Бернардино Фернандеса де Веласко и Пиментеля, 11-го герцога де Фриас. Ему наследовал их сын:

 (8 ноября 1754 — 11 февраля 1811), 13-й маркиз де Берланга, 8-й герцог Уседа, 13-й герцог Фриас, 13-й герцог Эскалона, 5-й маркиз де Менас-Альбас, 10-й маркиз Фромиста, 8-й маркиз де Бельмонте, 8-й маркиз де Карасена, 7-й маркиз де Тораль, 6-й маркиз де Сильруэло, 10-й маркиз де Харандилья, 13-й маркиз де Вильена, 7-й маркиз дель-Фресно, 11-й маркиз де Фречилья и Вильяррамьель, 10-й маркиз де Вильяр-де-Граханехос, 15-й граф Аро, 17-й граф де Кастильново, 18-й граф Альба-де-Листе, 7-й граф де ла Пуэбла-де-Монтальбан, 10-й граф де Пеньяранда-де-Бракамонте, 18-й граф де Луна, 16-й граф де Фуэнсалида, 8-й граф де Пинто, 9-й граф де Кольменар, 15-й граф де Оропеса, 14-й граф Алькаудете, 14-й граф де Делейтоса, граф де Салазар-де-Веласко.
 Супруга — Франсиска де Паула де Бенавидес и Фернандес де Кордова, дочь Антонио де Бенавидеса и де ла Куэвы, 2-го герцога де Сантистебан-дель-Пуэрто. Ему наследовал их сын:

  (20 июля 1783 — 28 мая 1851), 14-й маркиз де Берланга, 9-й маркиз де Бельмонте, 9-й герцог Уседа, 14-й герцог Фриас, 14-й герцог Эскалона, 6-й маркиз де Менас-Альбас, 11-й маркиз Фромиста, 9-й маркиз де Карасена, 8-й маркиз де Тораль, 7-й маркиз де Сильруэло, 14-й маркиз Вильена, 8-й маркиз дель-Фресно, 14-й маркиз де Харандилья, 12-й маркиз де Фречилья и Вильяррамьель, 11-й маркиз де Вильяр-де-Граханехос, 16-й граф Аро, 18-й граф де Кастильново, граф де Салазар-де-Веласко, 19-й граф де Альба-де-Листе, 8-й граф де ла Пуэбла-де-Монтальбан, 11-й граф де Пеньяранда-де-Бракамонте, граф де Луна, 17-й граф де Фуэнсалида, 10-й граф де Кольменар, 16-й граф де Оропеса, 15-й граф Алькаудете, 19-й граф де Делейтоса, граф де Вильяфлор, 9-й граф де Пинто.
 Супруга — Мария Анна Тереза де Сильва Базан Вальдштейн, дочь Хосе Хоакина де сильвы Базана и Сармьенто, 9-го маркиза де Санта-Крус-де-Мудела, 10-го маркиза дель-Висо, маркиза де Байона, 6-го маркиза де Арсикольяр, графа де Монтауто и графа де Пье-де-Конча (брак бездетный).
 Супруга — Мария де ла Пьедад Рока де Тогорес де Валькарсель, дочь Хуана Непомсено Рока де Тогорес и Скорсия, 1-го графа де Пиноэрмосо, 13-го барона де Риудомс.
 Супруга (неравный брак) — Анна Хаспе и Масиас. Ему наследовал его сын от третьего брака:

 Хосе Мария Бернардино Сильверио Фернандес де Веласко и Хаспе (20 июня 1836 — 20 мая 1888), 15-й маркиз де Берланга, 10-й маркиз де Карасена, 15-й герцог де Фриас, 12-й маркиз де Фромиста, 17-й граф де Аро, 16-й граф де Алькаудете.
 Супруга с 1864 года Виктория Балф (1837—1871), дочь Майкла Балфа.
 Супруга с 1880 года Мария дель Кармен Пиньятелли де Арагон и Падилья (1855—1927), дочь принца Джованни Винченцо Пиньятелли и Марии Кристина Падильи и Лаборде. Ему наследовал его дочь от первого брака:

 Менсия Фернандес де Веласко и Балф (5 мая 1867- ?), 16-я маркиза де Берланга, 18-я графиня де Фуэнсалида. Ей наследовал её племянник:

 Хосе Мария де ла Консепсьон Фернандес де Веласко и Сфорца-Цезарини (2 июля 1910 — 8 мая 1986), 17-й маркиз де Берланга, 18-й герцог де Фриас, 17-й маркиз де Фречилья и Вильррамьель, 11-й маркиз де Тораль, 20-й граф де Аро, 19-й граф де Фуэнсалида, 18-й граф де Алькаудете, 19-й граф де Оропеса. Сын Гильермо Фернандеса де Веласко (1870—1937), 17-го графа де Оропеса, и Каролины Сфорца.
 Супруга — Мария де Сильва и Аслор де Арагон Карвахаль (1913—2003), дочь Луиса Марии де Сильвы и Карвахаля, 4-го графа де ла Унион, 1-го герцога де Миранда, и Марии де ла Консепсьон Аслор де Арагон и Уртадо де Сальдивар, 13-го графа де Синаркас, 21-го виконта де Вильянова (брак бездетный).

После смерти 18-го герцога де Фриаса, не оставившего наследников, Анхела Мария Тельес-Хирон и Дуке же Эстрада, 14-я герцогиня де Уседа, заявила о своих претензиях на титулы покойного (графство Оропеса и герцогство Фриас). Анхела была потомком Хосефы Антонии Альварес де Толедо и Португаль, дочери 8-го графа де Оропеса, которая была замужем за Гаспаром Тельес-Хироном, 5-м герцогом де Уседа.

 Анхела Мария Тельес-Хирон и Дуке де Эстрада (7 февраля 1925 — 29 мая 2015), 18-я маркиза де Берланга, 14-я герцогиня де Уседа, 16-я герцогиня де Осуна, 20-я герцогиня де Медина-де-Риосеко, 17-я герцогиня де Бенавенте, 16-я герцогиня де Аркос, 19-я герцогиня де Гандия, 19-я герцогиня де Эскалона, 14-я маркиза де Бельмонте, 19-я маркиза де Вильена, 12-я маркиза де Хабалькинто, 18-я маркиза де Фречилья и Вильяррамьель, 12-я маркиза де Тораль, 19-я маркиза де Ломбай, 15-я маркиза де Фромиста, 20-я графиня де Уренья, 17-я графиня де Пеньяранда-де-Бракамонте, 20-я графиня де Фуэнсалида, 15-я графиня де Пинто, 19-я графиня де Алькаудете, 13-я графиня де ла Пуэбла-де-Монтальбан, 20-я графиня де Оропеса, графиня де Салазар-де-Веласко.
 Супруг — Педро де Солис-Бомонт и Лассо де ла Вега (1916—1959).
 Супруг — Хосе Мария Латорре и Монтальво (1925—1991), 6-й маркиз де Монтемусо и 8-й маркиз де Алькантара-дель-Куэрво. Ей наследовала её старшая дочь от первого брака:

 Анхела Мария де Солис-Бомонт и Тельес-Хирон (род. 21 ноября 1950), 19-я маркиза де Берланга, 17-я герцогиня де Осуна, 17-я герцогиня де Аркос, 18-я маркиза де Пеньяфьель, маркиза де Харандилья.

См. также 
 Герцог Осуна
 Герцог Фриас
 Маркиз де Бельмонте
 Герцог Уседа
 Герцог Эскалона
 Граф Аро
 Граф Оропеса
 Граф Алькаудете
 Маркиз де Хабалькинто

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Marqueses de Berlanga

Маркизы Испании